

Беллс — місто, штат Теннессі
 Беллс — місто, штат Техас

Див. також 
 Белз (значення)